Jack O'Lantern est le nom de plusieurs personnages de fiction :

 le roi des citrouilles, personnage phare de la fête d'Halloween ;
 un super-vilain de Marvel Comics.

Titres 

 Jack O'Lantern est une bande dessinée britannique publiée à partir de 1954.

Voir aussi